

Personaggi immaginari
Avery Bullock – personaggio della serie d'animazione American Dad!
Harvey Bullock – personaggio dei fumetti DC Comics

Persone
Fanny Bullock-Workman (1859-1925) – esploratrice statunitense
Fred Bullock (1886-1921) – calciatore inglese
Hiram Bullock (1955-2008) – chitarrista statunitense
Jim J. Bullock (1955) – attore statunitense
Louis Bullock (1976) – ex cestista statunitense
Norman Bullock (1900-1970) – calciatore e allenatore di calcio inglese
Randy Bullock (1989) – giocatore di football americano statunitense
Reggie Bullock (1991) – cestista statunitense
Rufus Bullock (1834-1907) – politico statunitense
Sandra Bullock (1964) – attrice statunitense
Seth Bullock (1849-1919) – politico e imprenditore canadese
Steve Bullock (1966) – politico statunitense

Altro
78453 Bullock – asteroide
Contea di Bullock – contea dell'Alabama, Stati Uniti d'America